«На Байкал» — вторая по счёту романтическая комедия бурятского производства.

Сюжет 
Фильм начинается с того, что мы видим, как студент Валентин бежит на зачётное занятие по набережной Питера, а в это время его сокурсники разбирают темы дипломных работ. В итоге Вале достается последний билет об озере Байкал.

Позже Валентин с сокурсниками устраивают небольшую прощальную встречу, где он жалуется им, что ничего не знает о Байкале, и они вспоминают Стёпу, их бывшего сокурсника, который был родом оттуда, и постоянно их звал на Байкал. У одного из них сохранился его Skype. Валя пишет Стёпе, но по случайности на его сообщение отвечает Була, друг Стёпы, и соглашается его встретить.

Утром, после буйно проведённой ночи, Стёпа неожиданно узнает, что Валя уже прилетел и ждёт его в аэропорту Улан-Удэ...
С этого момента и начинается удивительное путешествие Вали на Байкал, где ему предстоит познакомиться с друзьями Стёпы, пережить множество приключений и встретить свою любовь в лице прекрасной Нараны.

Роли исполняли

Интересные факты 
 Это первое бурятское кино, получившее прокатное удостоверение для показа фильма на территории  Российской Федерации.
 Картина стала хитом проката в Бурятии, и поэтому компания KazakFilm решила познакомить с ней и остальных зрителей России.
 В фильме в эпизодической роли снялся Максим Покровский.
 Во время работы над фильмом со съёмочной группой произошёл занимательный случай: после съёмочного дня актёры поехали в посёлок за продуктами, и, выйдя из магазина, увидели, что на них бежит мужчина с топором наперевес. Члены съёмочной группы приготовились дать отпор, но мужчина подбежал, и, отдышавшись, попросил автограф:"А так как ручки у меня с собой нет, распишитесь, пожалуйста, топором на моём УАЗике..."

Продолжение 
 В 2012 году вышел 10 серийный мини-сериал под названием «На Байкал. Поехали». Является продолжением и до в конце фильма «На Байкал».
 Вышло два сиквела: «На Байкал 2: На абордаж» (2012) и «Стоп! Снято! На Байкал» (2016).

Ссылки 
 

Кинокомедии России
Кинокомедии 2011 года
Фильмы России 2011 года
Фильмы о Сибири и Дальнем Востоке России